Sèrras Castèth (en francès Serres-Castet) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanament 
  Campo San Martino

Referències 

Municipis del Cantó de Morlans